Un trou (du latin populaire traucum, d'origine prélatine) est une ouverture ou cavité, naturelle ou artificielle, au travers d'un volume.

Présentation

Les usages du terme sont variés :

Au sens propre

 on creuse des trous, qu'on peut appeler excavations, dans un jardin pour y planter des graines, tandis que dans les cimetières, ils servent à placer les cercueils.
 le perçage permet de réaliser des trous pour le montage de meubles, la fixation au mur (vis, taraudage).
 le perçage du lobe de l'oreille est une modification corporelle permettant de porter des boucles d'oreille.
 les ouvertures latérales pratiquées dans le corps des instruments à vent (dites aussi trous d'harmonie, trous de tonalité...) permettent de jouer les différentes notes (voir doigté).

Au sens figuré

 il peut s'agir d'un espace vide, d'un manque, d'un oubli temporaire (« une phrase à trous », « je ne m'en souviens pas, j'ai un trou », « trou de mémoire »).
 il peut s'agir également d'un déficit : le trou de la sécurité sociale
 dans un registre de langue familier, un trou ou trou perdu est un village isolé, le terme prenant un sens péjoratif (synonyme de patelin, bled).
 dans le même registre de langue, le trou est synonyme de prison (« mettre quelqu'un au trou »).

Usages

Mécanique
 Trou de centre
 Trou lamé
 Trou oblong
 Trou de passage
 Trou de poche
 Trou taraudé
 Alésage, préféré à trou pour désigner les passages des arbres au travers de leur guide.

Gastronomie
 Le Trou du Cru
 Trou de beigne
 Trou (gastronomie) / trou normand
 Trou d'Sottai

Sciences
 Trou noir
 Trou blanc
 Trou de Botal
 Trou dans la couche d'ozone
 Trou d'électron
 Trou de fœhn
 Trou sg3
 Trou de ver

Toponymie
 Trou Bricot
 Trou de Bozouls
 Trou d'Eau Douce
 Trou de Fer
 Trou de Madame Coco
 Trou des Nutons
 Pont des Trous à Tournai

Fiction
 Trou de ver de Manticore
 Trou de Hobbit (type de logement): voir Hobbit#Description

Expression
 Trou analogique
 Trou perdu
 Trou de la Sécurité sociale en France

Titres

Films 
 Le Trou de Jacques Becker
 Le Trou normand de Jean Boyer
 Un trou dans la tête de Frank Capra
 Le Trou de Kon Ichikawa

Autres 
 Le Trou de mon quai
 Trou du cul (jeu)
 Trou (revue d'art)
 Un trou dans les nuages

Voir aussi

 
 
 Forage
 
Trypophobie, phobie déclenchée par la vision d'un groupe de trous